Die Philomycidae sind eine kleine Familie von Nacktschnecken aus der Unterordnung der Landlungenschnecken (Stylommatophora). Sie besitzen keine Reste des ursprünglichen Gehäuses mehr.

Merkmale 
Der Körper ist wurmförmig, er wird ausgestreckt bis über 10 cm lang. Die Arten der Familie haben das Gehäuse komplett reduziert. Aber es ist noch ein (leerer) Schalensack vorhanden. Der glatte Mantel erstreckt sich über den gesamten Rücken der Tiere. Die Atemöffnung (Pneumostom) und die Genitalöffnung sitzen nahe dem Vorderende in einem Schlitz am Mantelrand. Ein Kiel ist nicht vorhanden, eine Schleimdrüse am Schwanzende fehlt. Der Fuß ist vom Mantel durch eine Grube abgesetzt. Die Sohle ist ungeteilt, Der Kiefer ist streifig oder berippt, manche Arten besitzen einen medianen Vorsprung. Der Penis ist gut entwickelt und nicht unterteilt, der Epiphallus kann vorhanden sein oder auch fehlen. Es kann ein Liebespfeilsack vorhanden sein, der einen kleinen, konischen Liebespfeil enthält. Das Atrium ist nicht angeschwollen.

Geographische Verbreitung und Lebensweise 
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom Fernen Osten Russlands, über Japan und China bis nach Indonesien (Java und Sulawesi). Außerdem kommt die Familie in Nord- und Mittelamerika sowie im nördlichen Südamerika bis etwa Kolumbien vor. Die Arten der Familie ernähren sich überwiegend von Pilzen.

Systematik 
Die Familie Philomycidae enthält je nach Autor etwa fünf bis sechs Gattungen mit insgesamt etwas über 20 Arten und Unterarten.
 Familie Philomycidae J. Gray, 1847
 Gattung Philomycus Rafinesque, 1820
 Gattung Pancalyptus Pilsbry, 1948
 Gattung Pallifera Morse, 1864
 Gattung Megapallifera Hubricht, 1956 (ursprünglich als Untergattung von Pallifera vorgeschlagen; Schileyko (2007) erkennt die Gattung nicht an. Als selbständige Gattung benutzt von Tsai & Wu (2008))
 Gattung Meghimatium Hasselt, 1823
 Gattung Granulilimax Minato, 1989

Phylogenie 
Nach einer ersten vorläufigen molekularen Analyse der Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie Philomycidae, allerdings mit nur wenigen Taxa, stellten Tsai & Wu (2008) fest, dass die Familie möglicherweise polyphyletisch ist. Die Gattung Arion, Typusgattung der Arionidae liegt in diesem Kladogramm innerhalb der Familie Philomycidae. Diesen Ergebnissen widersprechen jedoch die morphologischen Daten.

Quellen

Literatur 
 Philippe Bouchet & Jean-Pierre Rocroi: Part 2. Working classification of the Gastropoda. Malacologia, 47: 240–283, Ann Arbor 2005 
 Anatolij A. Schileyko: Treatise on Recent terrestrial pulmonate molluscs, Part 15 Oopeltidae, Anadenidae, Arionidae, Philomycidae, Succineidae, Athoracophoridae. Ruthenica, Supplement 2(15): 2049–2210, Moskau 2007 
 Chi-Li Tsai und Shi-Kuei Wu: A New Meghimatium Slug (Pulmonata: Philomycidae) from Taiwan. Zoological Studies, 47(6): 759–766, Taipeh 2008  PDF

Weblinks 

 [ ITIS Report]
 http://www.floridanature.org/family.asp?family=Philomycidae Florida Nature

Lungenschnecken
Pulmonata